

Persone 
 Julius Mosen (1803-1867) – poeta, scrittore e drammaturgo tedesco

Geografia

Germania 
 Mosen – ex comune ora frazione di Wünschendorf/Elster, comune nel circondario di Greiz (Turingia)

Svizzera 
 Mosen – ex comune ora frazione di Hitzkirch, comune nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)

Pagine correlate 
 Mohsen – pagina di disambiguazione